

Села:
 Забір'я — Київська область, Києво-Святошинський район
 Забір'я — Львівська область, Львівський район

Села:
 Забір'я () — Мінська область, Вілейський район, Ільїнська сільська рада
 Забір'я () — Мінська область, Вілейський район, Хотеньчицька сільська рада
 Забір'я () — Мінська область, Березинський район
 Забір'я () — Мінська область, Крупський район
 Забір'я () — Мінська область, Логойський район
 Забір'я () — Мінська область, Червенський район